Felder See steht für:

 Felder See (Landkreis Ravensburg), See im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Felder See (Kreis Rendsburg-Eckernförde), See im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Felder See (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg